A Coruña může být:
 Provincie A Coruña
 Deportivo de La Coruña
 Bitva u La Coruñi
 A Coruña